Brisbane International 2019, właśc. Brisbane International presented by Suncorp 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 31 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Australii